Die Distrikte von Mosambik bilden die zweite Stufe der Verwaltungsgliederung Mosambiks unterhalb der Provinzebene. Die nachstehende Liste führt die 156 Distrikte zusammen mit den fünf Stadtdistrikten der Hauptstadt Maputos auf.

Siehe auch 
 Liste der Städte in Mosambik
 Verwaltungsgliederung Mosambiks

Weblinks 
 Districts of Mozambique, Statoids.com

Einzelnachweise 

Mosambik
!